Skin kan avse:

 Skin (sångare) – brittisk sångerska och låtskrivare (Deborah Dyer)
 Skin (tecknad serie) –
 Skin (film) – brittisk-sydafrikansk film från 2008
 Skin (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2003

Se aven
 Skinnskalle – en medlem av någon av de subkulturer som framför allt kännetecknas av rakat huvud eller snaggat hår